Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Open 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Gilles Simon (ultimo turno)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Aljaž Bedene (qualificato)
  Juan Ignacio Londero (primo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Jordan Thompson (ultimo turno)
  João Sousa (primo turno)
  Radu Albot (primo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)
  Kwon Soon-woo (ultimo turno)

  Ričardas Berankis (qualificato)
  Jannik Sinner (primo turno)
  Attila Balázs (primo turno)
  Cameron Norrie (qualificato)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Gianluca Mager (primo turno)
  Laslo Đere (primo turno)
  Thiago Monteiro (ultimo turno, ritirato)
  Márton Fucsovics (qualificato)
  Dennis Novak (ultimo turno)
  Stefano Travaglia (primo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)

Qualificati 

  Sebastian Korda
  Emil Ruusuvuori
  Ričardas Berankis
  Aljaž Bedene
  Mackenzie McDonald
  Márton Fucsovics

  Salvatore Caruso
  Cameron Norrie
  Marcos Giron
  Lloyd Harris
  Jeffrey John Wolf
  Norbert Gombos

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2020